

Глибоківська сільська рада — сільське поселення, Зав'яловський район, Алтайський край

Глибоківська сільська рада — колишня сільська рада, Івано-Франківська область, Богородчанський район
 Глибоківська сільська рада — колишня сільська рада, Одеська область, Татарбунарський район
 Глибоківська сільська рада — колишня сільська рада, Харківська область, Харківський район